Поглощение излучения атомом в физике — переход энергии излучения в энергию атома.
 Поглощение в экономике — приобретение компанией независимого от неё юридического лица.
 Поглощение в алгебре — свойство двух дуальных бинарных операций, характерное для решёток, .
 Поглощение — уход бурового раствора при бурении скважин в подземные полости.